Zickenbach ist ein Gewässername im Burgenland:
 Zickenbach (Pinka), linker Zufluss der Pinka bei Kotezicken, Gemeinde Mischendorf, Bezirk Oberwart
 Zickenbach (Strem), rechter Zufluss der Strem bei Güssing, Bezirk Güssing

Siehe auch:
 Ziegenbach